Privacy International (PI) ist eine 1990 gegründete, international tätige Menschenrechtsorganisation mit Sitz in London und bezeichnet sich als Bewahrerin der Privatsphäre der Bürger gegenüber Staat und Wirtschaftsunternehmen.

Seit 1998 verleiht die Vereinigung jährlich den Big Brother Award an Organisationen, die die Privatsphäre von Menschen besonders eklatant verletzt haben.

Aktivitäten

Privatsphären-Index 

Seit 1997 führt die Organisation in Zusammenarbeit mit dem Electronic Privacy Information Center (EPIC) jährliche Erhebungen durch, um festzustellen, wie viel Privatsphäre die Nationen ihren Einwohnern zugestehen. Die Studie untersucht alle EU-Länder und 11 weitere ausgewählte Länder. Der Privacy-Grad wird mit einem Zahlenwert von 1 bis maximal 5 bewertet. Den stärksten Rückgang 2007 verzeichneten Deutschland, Frankreich und Österreich.

Datenhandel 
Im November 2018 legte Privacy International auf Basis der Datenschutz-Grundverordnung Beschwerde gegen zwei allgemeine Datenhändler (Acxiom und Oracle) und fünf in den Bereichen Werbung und Kreditscoring tätige Datenhändler (die Werbetechnologie-Unternehmen Criteo, Quantcast und Tapad sowie die Kreditauskunfteien Equifax und Experian).

Finanzierung 
Der Verein wird von verschiedenen Stiftungen, akademischen Einrichtungen und Nicht-Regierungs-Organisationen unterstützt und finanziert. Sie erhalten beispielsweise von der Soros-Stiftung, der American Civil Liberties Union, dem Electronic Privacy Information Center, dem Fonds für konstitutionelle Regierung, der Stern-Stiftung, der Datenschutz-Stiftung, dem German Marshall Fund und von der University of New South Wales Gelder bzw. werden in kleinerem Umfang durch private Spenden unterstützt.

Siehe auch 
 Freedom House

Weblinks 
 Website von Privacy International

Einzelnachweise 

Datenschutzorganisation
Bürgerrechtsorganisation
Gegründet 1990
Internationale Organisation (London)
Verein (Vereinigtes Königreich)
Non-Profit-Organisation